André Rollet (1905-1985) – calciatore francese
 Antoine Brun-Rollet (1810-1857) – esploratore francese 
 Marayat Rollet-Andriane (1932-2005) – scrittrice, modella e attrice thailandese naturalizzata francese
 Paul-Frédéric Rollet (1875-1941) – generale francese